Королівський палац — місцеперебування (резиденція) короля (монарха). Відомими є такі королівські палаци:

 Королівський палац (Амстердам)
 Королівський палац в Аранхуесі
 
 Королівський палац (Брюссель)
 Королівський замок у Варшаві
 Палац Казерта
 Королівський палац (Мадрид)
 Королівський палац (Неаполь)
 Королівський палац (Осло)
 Королівський палац Портічі
 Королівський палац (Стокгольм)
 Королівський палац Турина

Див. також 
 Royal Palace (disambiguation)